Университет Тэйлорс () - частный университет Малайзии, расположенный в городе Субанг Джая, штат Селангор. Был основан в 1969 году под названием Колледж Тэйлорс, в 2006 получил статус университетского колледжа, а в 2010 г. получил статус университета. Тэйлорс предлагает подготовительные курсы, бакалавриат, магистратуру и профессорские программы.

История 
В первом кампусе, который находился в небольшом здании в Куала-Лумпуре училось всего 345 студентов. В 1985 году открылся второй кампус, а через 4 года Тэйлорс переехал в новый кампус в Субанг Джая.

В 1990 году колледж включал в себя программы по переводу в Америку (), Канаду (), Австралию (), факультеты Архитектуры, геодезии и строительства; Бухгалтерского учета, маркетинга и финансов; гостиничного бизнеса, туризма и кулинарного искусства; инженерного дела; компьютерных наук; информационных технологий; и школа бизнеса.

В 2001 году, после открытия кампуса для Школы Бизнеса и кампуса для Гостиничного дела и туризма, Университет насчитывал 5 кампусов. А в 2004 году открылся 6 кампус, в котором расположился факультет Американской программы степени бакалавра.

В 2007 году началось строительство нового кампуса, который объединил все школы и факультеты Университета. Стоимость этого проекта составила 450 миллионов ринггит ($150 млн)

Кампус 
В 2010 году открыт новый кампус (), который объединил в себя все факультеты и школы. Стоимость кампуса около $150 миллионов. На территории кампуса расположены здания администрации, учебные корпусы, библиотека, общежитие на 1000 человек, а также магазины и кафетерии. На территории кампуса открылась знаменитая кофейня Starbucks, магазин по продаже техники Apple, кафе быстрого питания Макдональдс и др..

Факультеты

Американская программа обмена 
 Бизнес
 Компьютерные науки
 Инженерное дело
 Искусство
 Актуарная наука
 Прикладные науки
 Массовые коммуникации

Факультет Архитектуры и строительства 
 основы природы и строительной среды
 Архитектура и строительство
 Геодезия

Бионаука  
 основы био науки
 биотехнологии
 наука еды и питания

Бизнес  
 основы бизнеса
 Бизнес администрирование
 Управление человеческими ресурсами
 Международный бизнес
 Международный маркетинг
 Менеджмент
 Бухгалтерский учёт
 Прикладные финансы

Компьютерные и информационные технологии  
 Основы программирования
 Информационные технологии
 Компьютерные науки

Дизайн  
 Дизайн интерьера
 Мультимедиа
 Графический дизайн

Инженерный факультет  
 Инженерия в химии
 Механика
 Электроника и электричество

Юридический факультет

Гостиничное дело и туризм  
 Кулинарное искусство
 Международный гостиничный менеджмент
 Управление персоналом
 Туристический менеджмент
 Отдых и путешествия

Медицинский факультет  
 стоматология
 хирургия
 фармацевтика

Университет также включает в себя языковые курсы, Колледж, детский сад, международную Австралийскую среднюю школу и международную школу Nexus.

Международное сотрудничество 
 Australian National University
 Deakin University
 Университет Монаша
 Queensland University of Technology
 Университет Нового Южного Уэльса
 Университет Мельбурна
 Университет Квинсленда
 Университет Западной Австралии
 Университет Аделаиды
 Университет Тасмании
 Бирмингемский университет
 Лондонский Университет
 Манчестерский университет
 Оклендский университет технологий
 Университет штата Айова

Образовательная группа Тэйлорс 
Образовательная группа Тэйлорс - крупная частная организация в Малайзии, в которую входит Университет, колледж, средние школы и детские сады, основанные на Британской системе.

Школы:
 Австралийская международная школы в Малайзии (550 студентов из 30 стран)
 Международная школа Nexus, Сингапур
 Международная школа Ntxus, Путраджая
 Средняя школа Тэйлорс

Детские сады:
 Международный детский сад Куала-Лумпура
 Детский сад Куантан
 Детский сад Деса-Сри Хартамас
 Детский сад Букит-Киара

Примечания

Ссылки 
 Taylor's College
 Taylor's University website
 Taylor's University

Университеты Малайзии